Nzima peut être :

 Nzima (ou nzema), langue akan de Côte d’Ivoire et du Ghana ;
 Nzima (ou Nzema), peuple akan de Côte d’Ivoire et du Ghana ;

Patronyme 

 Sam Nzima, photographe sud-africain.